Клавил може да се односи на:

 Клавил (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Клавил (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Клавил Мотвил, насељено место у Француској, у департману Приморска Сена